Суперлига 1991/1992 годов () — 79-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Осенний этап

Весенний этап

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1991/92 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 1991/92 на сайте rsssf.com

1991/1992
Дания
Дания
Спорт в Дании в 1991 году
Спорт в Дании в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992